Martina Navrátilová e Jana Novotná hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Iva Majoli e Nathalie Tauziat.

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2010